Thury ima več pomenov.

Osebnosti 

 Fredrick H. Thury (1945—2006), ameriški režiser in pisatelj.
 René Thury (1860—1938), švicarski elektroinženir in izumitelj.

Kraji 
 Thury, občina v francoskem departmaju Côte-d'Or . 
 Thury, občina v francoskem departmaju Yonne.
 Thury-en-Valois, občina v francoskem departmaju Oise.
 Thury-Harcourt, občina v francoskem departmaju Calvados.
 Thury-sous-Clermont, občina v francoskem departmaju Oise.